Jacques de Menou de Boussay (Boussay, 1750 - Mestre (Venise), 1810), général français.
 Jacques de Menou (homme politique) (Plouvorn, 1932 - Plouvorn, 2010), homme politique français, ancien sénateur du Finistère.